

Quadro de medalhas

Ligações externas

Esgrima
Verao de 1973